Албін Бруновський (словац. Albín Brunovský; нар. 25 грудня 1935 — пом. 20 січня 1997) — словацький художник, дизайнер, літограф.
 Бруновський Бруно Карлович — російський геолог та геохімік.

Див. також 
 Бруховський